Herxheim ist der Name zweier Gemeinden in der Pfalz.

 Herxheim bei Landau/Pfalz im Landkreis Südliche Weinstraße
 Herxheim am Berg im Landkreis Bad Dürkheim